El municipio de Madison (en inglés: Madison Township) es un municipio ubicado en el condado de Williams en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 987 habitantes y una densidad poblacional de 13,57 personas por km².

Geografía 
El municipio de Madison se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 72.76 km², de la cual 72,32 km² corresponden a tierra firme y (0,6 %) 0,44 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 987 personas residiendo en el municipio de Madison. La densidad de población era de 13,57 hab./km². De los 987 habitantes, el municipio de Madison estaba compuesto por el 97,37 % blancos, el 0,1 % eran afroamericanos, el 0,2 % eran amerindios, el 1,72 % eran de otras razas y el 0,61 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 3,14 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Williams (Ohio)